Домановичский сельсовет:

Беларусь 
 Домановичский сельсовет (Гомельская область) — сельсовет, Калинковичский район, Гомельская область
 Домановичский сельсовет (Минская область) — сельсовет, Солигорский район, Минская область